Etymologie du nom de famille BEURDELEY :

BEURDELEY, BURDELEY, BORDELEY, BEURDELET,... Les origines de ce nom sont multiples : Ce serait une variante de Bourdelet, toponyme désignant une petite ferme (diminutif de borde). Ou encore venant de Beurdauler, qui signifie faire tomber les fruits d’un arbre en patois bourguignon. Ou Bourdouler qui veut dire faire la culbute toujours en patois bourguignon.Ou Bearless qui veut dire imberbe en anglais !!! Ou Birdley adaptation ancien de l’anglais Birdly, nom d'immigré (Emmanuelle Hubert sur Forebears). Ou Burleigh, Le nom de famille Burleigh est un ancien nom de famille anglais. Les orthographes les plus courantes sont Burleigh, Burley, Burly, Birle, Birley, Birdley et Burdley. Pas moins de dix-neuf branches de cette famille en Angleterre ont des armoiries. John Birdley ? ou Burdly ? qui aurait participé à la construction de la ville de New-York, plutôt coté Manhattan vers 1660 ? Bien entendu, la construction s’échelonne sur plusieurs siècles et commence bien avant l’arrivée des premiers colons britanniques ou hollandais dont il aurait pu faire partie. D’où la difficulté de situer l’époque, et qui était-il dans la lignée ancestrale ? ». Le premier Burleigh que l’on trouve aux USA serait Giles Burleigh, ancêtre immigré de la famille américaine, était un habitant d'Ipswich, Massachusetts, dès 1648, et est né en Angleterre. Il était roturier à Ipswich en 1664. Il était un planteur, vivant huit ans sur ce qui s'appellerait plus tard Brooks Street, propriétaire du lot de division n° 105, situé sur Great Hill, Hogg Island. Son nom a été orthographié Burdley, Burdly et Budly dans les archives d'Ipswich, et son nom, tel que signé par la marque de son testament, est celui de Ghils Berdly. Il lègue à sa femme Elizabeth (appelée ailleurs Rebecca) ; son fils André ; ses fils Jacques ; son fils Jean, et un oncle dont le nom n'est pas donné. Theophilus Wilson était l'exécuteur testamentaire, le diacre Knowlton et Jacob Foster, les surveillants, Thomas Knowlton, Sr., et Jacob Foster, les témoins. Peu de temps après sa mort, sa veuve obtint des arbres pour cent rails et cent postes, le 13 juin 1668. Elle épousa en deuxième noce le 2 février 1669, Abraham Fitts, d'Ipswich.

Enfin, le mot Burdley est le nom d’un village anglais au Moyen-Age, sachant que l’origine des Beurdeley est en Bourgogne, duché allié aux Anglais à cette époque, un ancêtre viendrait-il de ce village pendant la guerre de cent ans. Les citoyens de Burdley trouvent que la plupart des gens vivent avec trop de complications et de distraction. Ils choisissent d'embrasser les essences de base de la vie et passent leurs journées à rassembler les matériaux de construction de base et à vivre un code de paix et de simplicité. Burdley est une communauté agricole dont les citoyens ont adopté un style de vie basique et naturel de paix et de simplicité. La société de Burdley tourne autour des arbres et des boiseries; Les Burdleyites - comme on les appelle - sont réputés pour l'artisanat du bois et sont dirigés par le meilleur artisan du bois du territoire, le maître constructeur. (Source : https://thesimsmedieval.fandom.com/wiki/Burdley)

Alors, Birdley, Burdley, Burleigh, … Origine anglaise, probablement. 

Cartographie des BEURDELEY

Il n'y a pas de Beurdeley, Burdeley, Bordeley, Beurdelet, Beurdelait ou Beurdelé avant 1550 en France. Beurdelet est toujours une erreur d’écriture, les racines sont toujours Beurdeley. On trouve des Bordelet, Bordelais, Bordelait ou Bourdelait seuls homonymes proche de Beurdeley mais qui n’ont probablement rien à voir. On trouve des Burdley, écrit comme mentionné ci-dessus (Burdley : petit village en Angleterre), à Dymock dans le Gloucester en Angleterre avant 1550 mais pas en France. La fréquence du nom « Beurdeley » est assez rare, sur une échelle comparative des noms français il est peu populaire. En 2014 il y avait 472 Beurdeley : 467 vivant en France, 2 en Thaïlande, 1 en Malaisie, 1 en Espagne et 1 en Suisse.

Leurs métiers

Avant 1750 à Ménétreux le Haut, hameau de Corsaint en Côte d'Or … essentiellement laboureurs, cultivateurs et vignerons mais aussi maréchal-ferrant, charrons, bourreliers, tailleurs de pierres, maçons ou menuisiers … Pas de religieux, ni de militaires … Ils aiment la terre, le bois, la pierre, le cuir comme leurs ancêtres les Burdley !!! Certains sont célèbres comme la lignée des Alfred Beurdeley, ébénistes et collectionneurs.

Les premiers Beurdeley en France :

En 1460, on trouve les premières traces des Beurdeley, dans la recherche de feux du  bailliage d’Auxois pour le village de Ménétreux le Haut sont mentionnés 4 feux serfs : Prévot Berdeley, Philibert Berdeley, Laurent Bourdeley, et Estienne Bordeley, En 1461 à Ménétreux le Haut (hameau de Corsaint, 21) une famille Burdeley serve : Jehan Burdeley, Arnaud (non de famille non cité) et Estienne (non de famille non cité). En 1470 dans la recherche de feux d'Auxois sont cités dans le village de Ménétreux : Estienne Burdeley, la veuve de Laurent Burdeley, Prevot Burdeley, et Jehan Burdeley, Sachant que les personnes ne sont comptées dans les feux qu’à partir de huit ans, le Jehan Burdeley ne devait pas les avoir en 1460, mais les a en 1461, il est donc né en 1453. Laurent Bourdeley ou Burdeley est décédé entre 1460 et 1470.

Les Beurdeley ont été affranchis entre 1470 et 1521 comme le prouve le document suivant:

Charte d'affranchissement du village de Ménétreux le 29 janvier 1521 par l'abbaye de Moutiers-Saint-Jean qui en était propriétaire, cite avec 4 autres habitants "François, Henry et Guiot Beurdeley, parmi les représentants des habitants du village appelé comme témoins, tous manans et habitants de nostre village de Menestreux-Soubz-Pisy, fesans et representans la plus grande, seine, et entière partie desdicts habitans, tant en leurs noms comme es noms de tous les autres absens". La charte précise qu'elle concerne les habitants de Ménétreux "sans toutefois comprendre en ce présent affranchissement les Beurdeley qu'ils se disent estre francs et avoir franchises particulières." Les habitants affranchis devront payés à l'abbé de Moutiers-Saint-Jean 65 sols tournois d'amende par an en compensation de "ladite bourgeoisie et franchise", "non compris come dict est lesdicts Beurdeleys" (Archives de la Côte-d'Or, série H, Clergé régulier. Fonds de l'abbaye de Moutier-Saint- Jean "chartes de communes et d'affranchissement en Bourgogne")

 Louis-Auguste-Alfred Beurdeley (1808-1882), ébéniste et bronzier français ;
 Alfred Emmanuel Louis Beurdeley (1847-1919), son fils, ébéniste, antiquaire et collectionneur d'art français ;
 Paul Beurdeley (1842-1905), avocat et homme politique français.